Aceasta este o listă de publicații din județul Neamț:

 7 zile - Neamț
 Gura Târgului, http://www.guratirgului.ro 
 Monitorul de Neamț și Roman
 Realitatea Media
 Vestea
 Ziarul Ceahlăul
 http://www.ziarpiatraneamt.ro
 http://www.viatanemteana.info
 http://www.mesagerulneamt.ro
 http://www.zch.ro

 Publicații din Roman
 Ziarul de Roman
 http://www.news-roman.ro

 Televiziuni
 Unu TV

 Posturi radio
 Radio Unu

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Neamț
Publicații